Adam Munro (né le  à Saint-George, Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie 
Adam Munro a débuté junior dans la Ligue de hockey junior de l'Ontario avant de rejoindre en 1999 les Otters d'Érié de la Ligue de hockey de l'Ontario. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001, il est choisi au premier tour par les Blackhawks de Chicago, le  de l'équipe, le  au total. Il continue d'évoluer en LHO pour deux années supplémentaires avec les Otters puis avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie.

En 2003, il fait ses débuts professionnels partageant son temps de jeu entre les Gladiators de Gwinnett de l'ECHL et les Admirals de Norfolk de la Ligue américaine avant de jouer quelques parties en Ligue nationale de hockey pour les Blackhawks en fin de saison. Durant le lock-out de la saison 2004-2005, il joue pour les Admirals en LAH et les Boardwalk Bullies d'Atlantic City en ECHL. N'arrivant pas à se faire une place en LNH, il tente l'aventure en Europe et joue la saison 2006-2007 en Ligue nationale A avec le HC Fribourg-Gottéron. Un an plus tard, il retourne en Amérique du Nord et évolue en LAH pour le Crunch de Syracuse puis les Marlies de Toronto.

Au cours de la 2009-2010, il signe pour le Sibir Novossibirsk en Ligue continentale de hockey. En , il signe avec le club italien du SG Cortina.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Classics de Brantford ||  || 15 || 13 || 2 || 0 || 660 || 20 || 1,36 ||  || 4 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 1998-1999 || Golden Eagles du Comté de Brant || LHJO B || 10 ||  ||  ||  || 348 || 30 || 5,17 ||  || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 1998-1999 || Eagles de Bowmanville || LHJO || 14 ||  ||  ||  || 816 || 50 || 3,68 ||  || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 1998-1999 || Otters d'Érié || LHO|| 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 ||  || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 1999-2000 || Eagles de Bowmanville || LHJO || 2 || 2 || 0 || 0 ||125 || 5 || 2,40 ||  || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 1999-2000 || Otters d'Érié || LHO || 22 || 8 || 7 || 1 || 948 || 48 || 3,04 ||  || 1 || || 1 || 0 || 0 || 5 || 1 || 12 || || 0 ||
|-
| 2000-2001 || Otters d'Érié || LHO || 41 || 26 || 6 || 6 ||  || 88 || 2,31 ||  || 4 || || 10 || 6 || 2 || 509 || 27 || 3,18 || || 1 ||
|-
| 2001-2002 || Otters d'Érié || LHO || 43 || 24 || 13 || 1 ||  || 128 || 3,37 || 89,3 || 3 || || 6 || 4 || 2 || 361 || 17 || 2,83 || 91,8|| 0 ||
|-
| 2002-2003|| Otters d'Érié || LHO || 8 || 2 || 6 || 0 || 426 || 24 || 3,38 || 88,7 || 1 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2002-2003 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 42 || 20 || 20 || 2 ||  || 160 || 3,85 || 89,4 || 1 || || 4 || 0 || 4 || 240 || 12 || 3 || 92,9|| 0 ||
|-
| 2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH|| 7 || 1 || 5 || 1 || 426 || 26 || 3,66 || 88 || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH|| 12 || 5 || 4 || 1 || 695 || 26 || 2,24 || 90,2 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - ||
|-
| 2003-2004 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 6 || 4 || 1 || 1 || 370 || 17 || 2,76 || 89,4 || 0 || || 1 || 0 || 1 || 60 || 2 || 2 || 94,3|| 0 ||
|-
| 2004-2005 || Admirals de Norfolk || LAH || 30 || 14 || 10 || 2 ||  || 66 || 2,48 || 90,5 || 4 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2004-2005 || Boardwalk Bullies d'Atlantic City || ECHL || 5 || 2 || 2 || 1 || 272 || 9 || 1,99 || 93,7 || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2005-2006 || Blackhawks de Chicago || LNH || 10 || 3 || 5 || 2 || 501 || 25 || 2,99 || 89,3 || 1 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2005-2006 || Admirals de Norfolk || LAH || 28 || 17 || 8 || 1 ||  || 73 || 2,72 || 90,9 || 1 || || 4 || 0 || 4 || 239 || 15 || 3,77 || 87,9|| 0 ||
|-
| 2006-2007 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 41 || 12 || 28 || 0 ||  || 149 || 3,56 ||  || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2007-2008 || Crunch de Syracuse || LAH || 25 || 13 || 9 || 1 ||  || 57 || 2,42 || 91,3 || 2 || || 1 || 0 || 0 || 20 || 4 || 12,04 || 77,8|| 0 ||
|-
| 2008-2009 || Marlies de Toronto || LAH || 26 || 12 || 11 || 2 ||  || 61 || 2,42 || 91 || 2 || || 1 || 0 || 1 || 58 || 4 || 4,11 || 87,9|| 0 ||
|-
| 2009-2010 || Marlies de Toronto || LAH || 14 || 3 || 8 || 1 || 727 || 38 || 3,14 || 90,5 || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2009-2010 || Sibir Novossibirsk || KHL|| 4 || 0 || 1 || 1 || 120 || 7 || 3,50 || 88,3 || 0 || || - || - || - || - || - || - || -|| - ||
|-
| 2010-2011 || SG Cortina || Serie A || 31 || 12 || 19 || - ||  || 101 || 3,31 || 91,1 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Székesfehérvár || EBEL || 38 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,79 || 92,1 || 1 || 2|| 6 ||  ||  || 360 ||  || 2,83 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Székesfehérvár || EBEL || 37 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,98 || 91,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 39 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,48 || 91,0 || 1 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 45 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,99 || 91,1 || 3 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|colspan="23"|
|-
| 2019-2020 ||  Tigers de Hamilton || Coupe Allan || 14||  ||  ||  ||  ||  || 2,62 || 93,3 ||  ||  || 5||  ||  ||  ||  || 3,62 || 91 ||  ||

Transaction 
  : signe pour le HC Fribourg-Gottéron comme agent libre.
  : signe pour le Crunch de Syracuse comme agent libre.
  : signe pour le Sibir Novossibirsk comme agent libre.

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Boardwalk Bullies d'Atlantic City
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de la SG Cortina
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du HC Innsbruck